Кения на летних Олимпийских играх 2012 будет представлена как минимум в трёх видах спорта.

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Бокс 

 Мужчины

Водные виды спорта

Плавание 

Спортсменов — 2

В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 
Мужчины

Женщины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 1

Женщины

Кения